HMS Prince of Wales ist der Name von bis heute sieben Kriegsschiffen der britischen Royal Navy, benannt nach dem Prince of Wales (deutsch: Fürst von Wales).

 Die erste HMS Prince of Wales war ein Linienschiff dritten Ranges mit 74 Kanonen, 1765 vom Stapel gelaufen und 1783 abgebrochen
 Die zweite HMS Prince of Wales war ein Linienschiff zweiten Ranges der Boyne-Klasse mit 98 Kanonen, 1794 vom Stapel gelaufen und 1822 abgebrochen
 Die dritte HMS Prince of Wales war ein 38-Kanonen-Transportschiff, erworben 1795 und 1801 noch immer in der Liste zu finden, weitere Geschichte unbekannt
 Die vierte HMS Prince of Wales war eine indische 14-Kanonen-Sloop von 248 t, 1805 bei Bombay Dockyard vom Stapel gelaufen, ihr Schicksal ist unbekannt
 Die fünfte HMS Prince of Wales war ein schraubengetriebenes Linienschiff ersten Ranges, 1869 zum Schulschiff umgebaut und in Britannia umbenannt, 1914 verkauft
 Die sechste HMS Prince of Wales war ein dampfgetriebenes Schlachtschiff der Formidable-Klasse, 1902 vom Stapel gelaufen und 1920 verkauft
 Die siebente HMS Prince of Wales war ein Großkampfschiff/Schlachtschiff der King-George-V-Klasse, 1939 vom Stapel gelaufen, 1941 in Dienst gestellt und noch im selben Jahr durch japanische Flugzeuge in malayischen Gewässern im Kampf versenkt.
 Die achte HMS Prince of Wales ist der zweite der beiden Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse und wurde 2019 in Dienst gestellt.

Literatur 
 J. J. Colledge: Ships of the Royal Navy.

Prince of Wales, HMS